«Часы мира» («Часы мирового времени», , также ) на Александерплац — достопримечательность в берлинском районе Митте, часы в форме колонны с ротондой, показывающие время в 146 населённых пунктах мира. Появились в 1969 году и сразу стали популярным местом встречи берлинцев и гостей города. С 2015 года «Часы мира» зарегистрированы как памятник архитектуры.

История 

Торжественная церемония открытия «Часов мира» состоялась 30 сентября 1969 года к 20-летию образования ГДР, отмечавшемуся 7 октября. «Часы мира» были призваны продемонстрировать преимущества социалистического модерна на реконструируемой площади Александерплац, ставшей в ГДР в четыре раза больше, чем до Второй мировой войны. К 20-летию образования ГДР была также сдана в эксплуатацию Берлинская телебашня.

Проект «Часов мира» был подготовлен дизайнером Эрихом Йоном, сотрудником проектной группы по реконструкции площади Александерплац и преподавателем промышленного дизайна в Берлинской высшей школе изобразительного и прикладного искусства. В команду, возводившую «Часы мира», входило около 120 специалистов в различных ремёслах. «Часы мира» возвели на месте снесённой в 1966 году погодной колонны «Урания», оборудованной метеорологическими инструментами, и первоначально проект часов назывался «колонна „Урания“ с часами мира».

Реставрация «Часов мира» в объединённой Германии была произведена в октябре-декабре 1997 года и обошлась в 350 тыс. немецких марок. В ходе этой реставрации были скорректированы географические названия Ленинград и Алма-Ата, добавлено ещё 20 населённых пунктов (в частности, Иерусалим и Тель-Авив) и скорректированы часовые зоны.

Литература 
 
 Heike Schüler: Weltzeituhr und Wartburg-Lenkrad. Erich John und das DDR-Design. Jaron Verlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-89773-860-7.

Ссылки 
 «Часы мира» на сайте berlin.de

Архитектура ГДР
Александерплац
Чугунная архитектура
Часы
Здания и сооружения, построенные в 1969 году в Германии
Достопримечательности Берлина